Борис може да се отнася за:

 Борис (име) – мъжко лично име
 трима български царе:
 Борис I (828 – 907)
 Борис II (ок. 929 – 976)
 Борис III (1894 – 1943)
 Борис Годунов (1551 – 1605) – цар на Русия
 Борис I (филм) – български игрален филм на режисьора Борислав Шаралиев